Беля (одиниця виміру) — пакунок різних товарів, залежно від їх виду, розміру:

 сукна 10 поставів;
 паперу 10 риз;
 полотна 60 поставів.

Джерела 
 Торгівля на Україні XIV — середини XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина. К., 1990.

Одиниці вимірювання